Smarty peut désigner :

 Smarty, un moteur de template pour PHP ;
 Smarty, de son vrai nom Salif Louis Kiekieta (né en 1978), est un chanteur et rappeur burkinabé ;
 Smarty, un film américain de Harry Edwards sorti en 1926 ;
 Smarty, un film américain de Robert Florey sorti en 1934.